Línea E puede referirse a:
 la Línea E de autobuses de la EMT Madrid, en España;
 la Línea E del subte de Buenos Aires;
 la Línea E del Metro de Los Ángeles.
 la Línea E de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, Argentina;
 la Línea E de colectivos de Caleta Olivia;
 la Línea E de colectivos de Río Gallegos;
 la Línea E de ferrocarriles de cercanías de París.